Оре́лька () — река на Украине, левый приток реки Орель (бассейн Днепра).

Течение 
Исток реки находится возле села Калиновка (Первомайский район). Течёт по территории (Первомайского и Лозовского районов Харьковской области. Впадает в Орель к северо-западу пгт Орелька на расстоянии 251 км от устья последнего.

Описание 
Длина реки составляет 95 км. Площадь водосборного бассейна — 805 км². Уклон реки — 0,7 м/км. Речная долина трапециевидная, шириной до 2 км. Русло значительно заилено. Летом пересыхает, образуя отдельные плёсы, зимой часто перемерзает. Используется для орошения, поставок технической воды. В пойме реки проходит первая очередь трассы канала Днепр — Донбасс. В нижнем течении построено Орельское водохранилище.

Примечания

Источники 
 
 

Бассейн Орели
Реки Харьковской области